John Pemberton (1831-1888), pharmacien américain, inventeur du Coca-Cola ;
 John C. Pemberton (1814-1881), militaire américain, général de l'armée confédérée ;
 John Pemberton (1964-), footballeur anglais ;
  (1883-1968), joueur australien d'australian rules ;
 , anthropologiste américain ;
  (1860-1940), parlementaire et universitaire britannique.